Boergas (oblast), een oblast in Bulgarije
Boergas (stad), een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast